Nositelů jména Francesco Sforza či česky František Sforza bylo více:

 Francesco I. Sforza (1401–1466), milánský vévoda
 Francesco Maria Sforza (1491–1512), jediný syn milánského vévody Giana Galeazza Sforza
 František II. Maria Sforza (1495–1535), poslední milánský vévoda
 Francesco Sforza (kardinál) (1562–1624), italský kardinál římskokatolické církve